Флаг Исильку́льского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 7 марта 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4735.

Описание флага 
«Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с отношением к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Исилькульского городского поселения в красном, зелёном, белом, жёлтом и чёрном цветах».

Символика флага 
Основным замыслом при разработке флага стал герб города Исилькуль, основой которого стали «Ворота Сибири», поскольку город Исилькуль граничит с Казахстаном.

Ворота города открыты для всех, но если возникнет такая необходимость, то они могут быть закрыты от неприятеля на замок.

Цветовая гамма Флага символизирует:
 зелёный цвет — цвет пограничников, железнодорожников и начало Сибири. Кроме того, данный цвет символ надежды, радости, изобилия;
 красный цвет — символ храбрости, мужества, целеустремлённости;
 белый цвет (серебро) — это символ чистоты и невинности.

Примечания 

Флаги с изображением ключа
Палисад в геральдике